

Patronyme

Personnalités 
 Alex Ferris (né en 1997), un acteur canadien ;
 Audrey Ferris (1909-1990), actrice américaine des années 1920 et 1930, et WAMPAS de la promotion 1928 ; 
 Costas Ferris (né en 1935), un réalisateur grec ;
Elizabeth Ferris (1940-2012), une plongeuse britannique ;
 Emil Ferris (née en 1962), dessinatrice et illustratrice américaine ;
 Glenn Ferris (né en 1950), un tromboniste de jazz américain ;
 Gordon Ferris (né en 1949), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 John Ferris (1811-1884), un homme politique canadien ;
 John Ferris (1867-1900), un joueur de cricket australien et anglais ;
 Joshua Ferris (né en 1974), un écrivain américain ;
 Michelle Ferris (née en 1976), une cycliste australienne ;
 Pam Ferris (née en 1948), une actrice britannique ;
 Robert Grant-Ferris (1907-1997), homme politique britannique ;
 Samantha Ferris (née en 1968), une actrice canadienne ;
 Samuel Ferris (1900-1980), athlète britannique spécialiste du marathon ;
 Stephen Ferris (né en 1985), un joueur de rugby irlandais ;
 
 Jean Leon Gerome Ferris (1863-1930), un peintre américain.

Personnage de fiction 
 , personnage de fiction de DC Comics, la fiancée de Green Lantern.

Prénom 
Ferris est également un prénom porté par :
 
 Ferris Webster (1912-1989), un monteur américain.

Toponyme 

 États-Unis
 Ferris, un village de l'Illinois ;
 Ferris, une ville du Texas.

Autres 
 Bulldogs de Ferris State, club sportif universitaire américain ;
 Save Ferris, groupe de ska américain ;
 Save Ferris Production, une société française de production de télévision et de cinéma.

Patronyme anglais